Первый этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в шведском Идре с субботы 23 ноября по воскресенье 24 ноября 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 23 ноября 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 23 ноября 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 24 ноября 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 24 ноября 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после первого этапа.

Мужчины

Женщины

Примечания 

1-й этап
Кубок IBU